A570 peut faire référence à :

Autoroute 
  Autoroute française A570 reliant La Garde à Hyères.

Photographie 
 Canon PowerShot A570, un appareil photo numérique de Canon.

Informatique 
 , un lecteur de CD-ROM externe pour l'ordinateur Amiga 500.